Сазонов 2—й
 Сазонов, Фёдор Васильевич (1780 — после 1839) – генерал-майор, командир 11-го (1810—1811) и 40-го (1811—1814) егерских полков, дворянин.
 Сазонов, Михаил Гаврилович (около 1782—???) — полковник, командир 2-го Пионерного полка, отличился в сражении на Бородино в строительстве оборонительных сооружений. 
 См. также
 Сазонов 1-й